Бональд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бональд, Луи Габриэль Амбруаз (1754—1840) — французский философ, родоначальник традиционализма, активный политический деятель периода Реставрации.
 Бональд, Луи-Жак-Морис (1787—1870) — французский кардинал.
 Кабальеро Бональд, Хосе Мануэль (1926—2021) — испанский писатель и поэт.